El término basilios o basilianos puede referirse, en las iglesias cristianas tradicionales, al gentilicio o nombre común de los institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica o comunidades monásticas que siguen la Regla de san Basilio:

 Basilianos, Orden religiosa greco-católica, resultado de la unión de los monasterios basilianos de Ucrania en 1617;
 Basilianos alepinos, Orden religiosa de la Iglesia greco-católica melquita fundada en 1824;
 Basilios de Grottaferrata, Orden religiosa católica de rito bizantino nacida de la unión de monasterios basilianos en Italia en 1579;
 Basilianos salvatorianos, Orden religiosa de la Iglesia greco-católica melquita fundada en Líbano en 1683;
 Basilianos soaritas, Orden religiosa de la Iglesia greco-católica melquita fundada en 1616 por dos monjes de Alepo (Siria);
 Monjes basilios todo monje católico u ortodoxo que tiene por regla la de Basilio de Cesarea;